«Атле́тико Мине́йро» (, ) — бразильский спортивный клуб, наиболее известный по выступлениям футбольной команды, из города Белу-Оризонти, штат Минас-Жерайс. Клуб является одним из двух грандов своего штата (наряду с «Крузейро») и одним из традиционно сильнейших футбольных клубов Бразилии, сооснователь Клуба Тринадцати, организации самых популярных и титулованных клубов Бразилии. Обладатель Кубка Либертадорес 2013 года.

История

XX век 
Клуб «Атлетико Минейро» был основан 25 марта 1908 года 22 представителями среднего класса из Белу-Оризонти. В 1915 году команда выиграла первый официальный чемпионат своего штата, а в 1926 году прервала десятилетнюю гегемонию в чемпионате третьего традиционного клуба штата — Америки. В 1920-30-е годы лидерами команды были трое нападающих, каждый из которых забил свыше 100 голов: Саид, Жаиро и Марио де Кастро. В сумме это «Проклятое трио» («Trio Maldito») забило за «Атлетико» 459 голов.

«Атлетико» доминировал на футбольной сцене штата Минас-Жерайс в 1940-х и 1950-х годах, выиграв 12 чемпионатов штата с 1941 по 1958 годы, включая пять чемпионатов подряд, выигранных с 1952 по 1956.

В 1960-е годы, когда в Белу-Оризонти был построен гигантский стадион «Минейрао», «Петушки» уступили пальму первенства «Крузейру», лишь к концу десятилетия «Атлетико» сумел составить конкуренцию «лисам».

В 1970 году, наконец, был выигран первый чемпионат на новом стадионе, а год спустя «чёрно-белые» выиграли первый в истории Бразилии единый национальный чемпионат, что до сих пор является самым большим успехом клуба (с 2010 года старый Кубок Бразилии и Кубок Робертао были приравнены к чемпионатам Бразилии). В первой половине 1970-х годов «Атлетико» выступал в качестве базового клуба для сборной (число членов сборной от этого клуба временами достигало 12), в 1970 году чемпионом мира в составе сборной стал игрок «галос» Дада Маравилья.

Очень успешными были 1980-е годы, когда «Атлетико» выиграл семь чемпионатов штата. В 1970—1990-е годы клуб стабильно выступал в чемпионатах Бразилии, неоднократно становился призёром и полуфиналистом чемпионатов (до 2003 года в Бразилии чемпион выявлялся по олимпийской системе, предварявшейся системой отборочных этапов).

В 1990-е годы к «Атлетико» пришли победы и на международной арене — «галос» дважды выиграли Кубок КОНМЕБОЛ (рекордный показатель) и ещё один раз играли в финале.

В 2002 году чемпионом мира в составе сборной Бразилии стал игрок «Атлетико» Жилберто Силва.

XXI век 
С наступлением нового века результаты команды стали ухудшаться, причём на всех направлениях. В 2004 году клуб едва не вылетел из бразильской Серии А, но сумел удержаться. Однако, в 2005 году «Атлетико» всё же вылетел. В 2006 году команда довольно уверенно выиграла Серию B, и с сезона 2007 года вновь играет в элитном дивизионе.

Согласно данным двух исследовательских институтов (Ibope и Datafolha), опубликовавших результаты своих исследований в 2004 и 2006 годах соответственно, за «Атлетико Минейро» болело 3,6 млн человек (10-й показатель в Бразилии).

В 2013 году клуб добился самого большого международного успеха в своей истории, выиграв главный клубный турнир Южной Америки — Кубка Либертадорес. В финале «Атлетико Минейро» одолел парагвайскую «Олимпию» в серии послематчевых пенальти со счётом 4:3. Счёт по сумме двух матчей — 2:2.

В 2021 году «Атлетико Минейро» во второй раз стал чемпионом Бразилии. Команда уверенно возглавляла турнирную таблицу на протяжении большей части сезона и сумела выиграть титул за два тура до завершения первенства. Это произошло 2 декабря после гостевой победы над «Баией» со счётом 3:2. Разница между первым и вторым чемпионскими титулами составила почти 50 лет — в 1971 году третья финальная игра состоялась 19 декабря. Лучшим бомбардиром команды (и всего чемпионата) в победном сезоне стал Халк.

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="black" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="9" bgcolor="black" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="9" bgcolor="black" align="left" |
|-----

Главный тренер —  Кука (род. 1963)

Символы

Стадион 

Длительное время команда выступала на одном из крупнейших стадионов Бразилии и мира — Минейране, деля его со своими непримиримыми соперниками — «Крузейро». С 2012 года выступает на модернизированном стадионе Индепенденсия, деля его с третьим клубом штата, давно уже утратившим статус суперклуба «Америкой Минейро». На этой арене «Гало» выступают очень успешно, и перед финалом Кубка Либертадорес 2013 даже просили КОНМЕБОЛ позволить им выступать не на Минейране. Однако главная южноамериканская футбольная организация отказала «Атлетико» по причине несоответствия требований по вместимости арены для финальных матчей континентальных турниров.

Талисман 
Талисман команды — петушок по имени Гало. Часто он выступает в качестве эмблемы на футболках игроков вместо официального герба клуба.

Форма 
Основная форма команды: полосатые вертикальные чёрно-белые футболки, чёрные трусы и белые (либо чёрные) гетры.

Эмблема 
Эмблема представляет собой полосатый щит чёрного цвета. В верхней части щита нанесена аббревиатура клуба белыми буквами — CAM. Над эмблемой располагается золотая звезда, символизирующая чемпионство команды в 1971 году.

Достижения 
  Чемпион штата Минас-Жерайс (47): 1915, 1926, 1927, 1931, 1932, 1936, 1938, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1962, 1963, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1995, 1999, 2000, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2020, 2021, 2022
  Чемпион Бразилии (2): 1971, 2021
  Вице-чемпион Бразилии (5): 1977, 1980, 1999, 2012, 2015
  Третий призёр чемпионата Бразилии (6): 1976, 1983, 1986, 1991, 1996, 2020
  Обладатель Кубка Бразилии (2): 2014, 2021
  Финалист Кубка Бразилии (1): 2016
  Обладатель Суперкубка Бразилии (1): 2022
 Обладатель Кубка КОНМЕБОЛ (2): 1992, 1997
 Финалист Кубка КОНМЕБОЛ (1): 1995
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2013
 Победитель Рекопы Южной Америки (1): 2014

Мини-футбол 
 Чемпионы Бразилии (2): 1997, 1999
 Межконтинентальный кубок (1): 1998

Статистика выступлений с 2001 года

Знаменитости

Знаменитые игроки 

В 1999 году «Атлетико Минейро» представил список «Galo de Prata» («Серебряный петух») из спортсменов, журналистов, политиков, функционеров, артистов и даже двух клубов (нидерландский «Аякс» и шведский «Эргрюте»), которые сыграли значимую роль в истории «Атлетико Минейро» или чья деятельность каким-то образом способствовала улучшению имиджа клуба и его популяризации. В дальнейшем список расширялся, последнее пополнение произошло в 2021 году. Из футболистов в список попали:

  Сержио Араужо
  Бернард
  Валдир Бигоде
  Буян
  Вава
  Жорже Валенса
  Вандерлей Пайва
  Вантуир
  Виктор
  Гильерме Алвес
  Грапете
  Гуара
  Дарио (Дада Маравилья) (254 гола)
  Хесус Датоло
  Деде
  Жо
  Жуан Лейте
  Зе до Монте 
  Марио де Кастро
  Кафунга
  Леандро Донизете
  Луан
  Луизиньо
  Лукас Миранда
  Ладислао Мазуркевич
  Маркес
  Нелиньо
  Олдаир Барши
  Марсело Оливейра
  Мигель Анхель Ортис
  Пауло Изидоро
  Пауло Роберто Престес
  Лукас Пратто
  Прокопио
  Лукас Пьерре
  Вальтер Оливера
  Жозе Рейналдо ()
  Реналдо
  Роналдиньо
  Леонардо Силва
  Эктор Синкунеги
  Диего Тарделли
  Клаудио Таффарел
  Тониньо Серезо
  Убалдо Миранда
  Эдер Алейшо
  Элено
  Эуллер

 Игроки «Атлетико Минейро» на крупных турнирах

Известные тренеры 
  Теле Сантана — 434 матча
  Прокопио Кардозо — 328
  Барбатана — 227
  Рикардо Диес — 168
  Левир Кулпи — 152

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Мини-футбольные клубы Бразилии